La edición 42.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 21 de mayo y el 30 de mayo de 1937 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 89 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 46 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el alemán  Henner Henkel  logrando el único título que lograría en un torneo del Gran Slam  al imponerse en la final al británico Henry Austin.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana Hilde Krahwinkel Sperling que lograba el tercer y último título de los  que obtendría en París  al imponerse a la francesa  Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1937